Крёпфль — фамилия. Известные носители:
 Крёпфль, Марио
 Крёпфль, Франсиско (1931—2021) — аргентинский композитор.